Ким Донджин:
 Ким Донджин (1913—2009) — южнокорейский музыкант.
 Ким Дон Джин (род. 1982) — южнокорейский футболист.